

Astronomia 
 Mizar – stella nella costellazione dell'Orsa Maggiore

Marina 
 USS Mizar (AF-12) – nave della marina statunitense
 USNS Mizar (T-AGOR-11) – nave per ricerca oceanografica statunitense

Musica 
 Mizar – gruppo musicale macedone
 Mizar – album del gruppo omonimo del 1988

Altro 
 Mizar – personaggio dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Mizar – personaggio di UFO Robot Goldrake
 Mizar (Sabotaggio in mare) – film del 1954 diretto da Francesco De Robertis
 Mizar – Azienda di software telematici per i trasporti
 Mizar – Azienda di tessuti indemagliabili di Busto Arsizio
 AVE Mizar – automobile
 Mizar – sistema software utilizzato in matematica